Kozhikode (verouderd: Calicut) kan verwijzen naar:
 Kozhikode (district)
 Kozhikode (stad)
 Calicut International Airport